Tropézienne peut faire référence à :
 adjectif relatif à Saint-Tropez ;
 la tarte tropézienne, gâteau français ;
 les tropéziennes, type de sandale ;
 la terrasse tropézienne, type de terrasse.